Macarena kan syfta på:

 Macarena (sång) – en sång av gruppen Los del Río och en dans till den

Personer
 Macarena Aguilar (1985–), en spansk handbollsspelare
 Macarena Rodríguez (1980–), en argentinsk landhockeyspelare

Geografi

Colombia 

 La Macarena (kommun), Meta, 
 La Macarena (ort), Meta, 
 La Macarena Airport – en flygplats
 Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena – en park

Mexiko 

 Macarena Arrazola – en ort